Tanzania
Isanga – circoscrizione del distretto di Bariadi
Isanga – circoscrizione del distretto di Maswa
Isanga – circoscrizione del distretto urbano di Mbeya